
Termin -{OPM}- ima više značenja.

 -{OPM}- je Baza podataka orijentacija proteina u membranama ().
 -{OPM}- je Objektno procesna metodologija ().